Stoeber ist der Name folgender Personen:

 Adolphe Stoeber (1810–1892), elsässischer evangelischer Pfarrer und deutschsprachiger Autor
 Auguste Stoeber, auch August Stöber (1808–1884), elsässischer Schriftsteller
 Ehrenfried Stoeber (1779–1835), Rechtsanwalt und Poet
 Georg Stoeber (1879–1926), deutscher Pianist und Musiklehrer
 Michael Stoeber (* 1943), deutscher Kunstkritiker und Autor
 Viktor Stoeber (1803–1871), Professor der Augenheilkunde in Straßburg

Siehe auch:
 Stöber